Béla Szabados (1867–1936) – węgierski kompozytor
 Béla Szabados (ur. 1974) – węgierski pływak olimpijski